Фердинанд Фельнер (; ) — австрийский архитектор мюнхенской школы конца XIX — начала XX веков. Совместно с Германом Гельмером спроектировал и построил около 48 театров во многих городах Центральной и Восточной Европы в стиле ренессанс с элементами барокко, некоторые здания были выполнены в стиле модерн

Биография 
Фердинанд Фельнер родился в семье архитектора Фердинанда Фельнера Старшего. Образование получил в студии Венского технического университета.

В 1870 году работал в Брно. В 1873 году совместно с Германом Гельмером основал в Вене архитектурное бюро «Фельнер и Гельмер».
Под руководством двух хозяев фирма спроектировала и построила театры в городах Австрии, Германии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Швейцарии и Украины (Одесса и Черновцы).

Здание Одесского национального академического театра оперы и балета было построено этими архитекторами в стиле венского «барокко» в 1887 году. Архитектура зрительного зала выдержана в стиле позднего французского «рококо».

Черновицкий театр имени Ольги Кобылянской был сдан в 1905 году.

«Фельнер и Гельмер» также построили новое здание Венской обсерватории в 1874—1879 годах. После торжественного открытия обсерватории императором Францем Иосифом в ней находился самый большой телескоп во всём мире того времени.

У Фельнера и его жены Катарины () было двое детей: Мелани () и Фердинанд ().

Примечания

Ссылки 
 Театры построенные фирмой «Фельнер и Гельмер»

Архитекторы Австрии
Похороненные на Гринцингском кладбище
Архитекторы Одессы
Архитекторы Львова
Архитекторы модерна